Hetao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hetao (socken i Kina, Chongqing), 
 Hetao (socken i Kina, Guizhou), 
 Hetao (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar